Termin -{S3}- ima više značenja.

 S-oznake, S3: Čuvati na hladnom mestu
 ATC kod S03, Oftalmološki i otološki preparati
 S3 (kompanija),